Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 319 :
 Route fédérale 319 en Allemagne
 New York State Route 319 aux États-Unis
 Route nationale 319 en France
 Route départementale 319 en Seine-et-Marne, France